Friedrichsen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Müller-Friedrichsen (* 1975), deutscher Künstler und Filmemacher
 Ernestine Friedrichsen (1824–1892), deutsche Genremalerin
 Gisela Friedrichsen (* 1945), deutsche Gerichtsreporterin und Autorin
 Hans Friedrichsen (1936–2016), deutscher Geologe
 Maike Friedrichsen (* 1970), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Maike Friedrichsen (Diplomatin) (* 1974), deutsche Juristin und Diplomatin
 Mike Friedrichsen (* 1960), deutscher Hochschullehrer für Medienökonomie und Medieninnovation
 Paul Friedrichsen (1893–1969), deutscher Künstler und Scherenschneider
 Uwe Friedrichsen (1934–2016), deutscher Schauspieler, Hörbuch- und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Friederichsen
 Friedrichson